Ibis poate fi:

 Ibis, pasăre din familia Threskiornithidae, venerată de egiptenii antici (vezi Mitologie egipteană)
 Ibis crestat, o specie de ibis
 Hotel Ibis, lanț hotelier francez